МРЛС — аббревиатура, в зависимости от контекста может обозначать:
 Многофункциональная радиолокационная станция
 Уникальная РЛС Дон-2Н ввиду высокой секретности также часто обозначается просто как МРЛС, хотя это лишь описание её типа.
 Транслитерация MRLS  — распространённое сокращение термина реактивная система залпового огня (РСЗО) на английском языке, хотя чаще для этих систем встречается сокращение MRL () (MRLs во множественном числе), либо MLRS ()
 Также при опечатке (перепутан порядок следования 2-й и 3-й букв) речь может идти о M270 Multiple Launch Rocket System — американской РСЗО, которую также часто сокращённо обозначают просто MLRS.

Примечания